Noxubee este un nume propriu, care se poate refei la

 Comitatul Noxubee, statul , ;
 Râul Noxubee, care curge prin statele  și Mississippi;
 Rezervația naturală Noxubee National Wildlife Refuge, în statul Mississippi.

Nume proprii